Double Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Double Island (Queensland), ö,

Falklandsöarna 

 Double Island (ö i Falklandsöarna),

Hongkong 

 Double Island (ö i Hongkong), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar